Der Kanton Crest ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Die und Valence im Département Drôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort ist Crest.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Crest